«Pourvu qu’elles soient douces» — песня Милен Фармер, выпущенная третьим синглом из альбома Ainsi soit je… 1988 года.

Видеоклип

Создание 
Жиль Лоран поспособствовал написанию сценария. Режиссёром видео стал Лоран Бутонна, клип снимался пять дней в лесу города Рамбуйе. Он был подвергнут цензуре на телевидении из-за женской наготы (особенно Фармер) и сцен секса. Он называется «Pourvu qu’elles soient douces — Libertine II», так как является продолжением клипа «Libertine» и также показывает времена Семилетней войны. Отрывки клипа были показаны 12 сентября 1988 года в программе канала Canal+ Nulle Part Ailleurs.

Сюжет 
Двое солдат английской армии, юный барабанщик Бен и его более взрослый товарищ Уильям видят тела Либертины и её любовника, на первый взгляд, безжизненные. Либертина оказывается жива, и её перевозят в лагерь англичан.

«18 августа 1757 года. Подразделение армии его величества Георга II под командованием капитана Алека Паркера…»

В ставке англичан идет обсуждение будущей атаки, когда командованию докладывают о девушке из французской армии. Капитан Паркер, явно утративший интерес к военным планам, строит свои планы рядом с палаткой, в которой находится Либертина. Взяв со стола фрукты, он направляется в палатку, где не сдерживается и запрокидывает край одеяла, оголяя ягодицы девушки. В этот момент в палатку входит Бен, став невольным свидетелем этой сцены. Разгневанный Паркер перед строем роты сечет Бена хлыстом. К месту наказания выходит Либертина, берет хлыст у капитана и, хорошенько размахнувшись, бьет его по лицу, после чего с гордостью удаляется.

Паркер настигает Либертину в палатке и требует от неё, чтобы та переоделась в солдатскую форму. За очередную попытку натиска капитан  получает от Либертины бутылкой по голове, после чего они в погоне друг за другом скачут верхом прочь от военного лагеря. Парочка попадает под наблюдение французских солдат, готовящих диверсию против английской армии с помощью проституток. Во главе женщин — соперница (из клипа Libertine).

Под покровом ночи в лагере англичан царит разврат. За уединившимся капитаном и Либертиной наблюдает мальчик. За отдыхом солдат мрачно наблюдает заместитель капитана Свифт.

На рассвете одна из проституток зажигает факел от догорающего костра и подает сигнал французской армии. Её останавливает Свифт, но враги уже близко. Начинается атака, общая суматоха… Либертина выходит из палатки и становится свидетельницей подлого выстрела её соперницы в спину Паркеру. Либертина в ярости; с глазами, полными ненависти, она устремляется за убегающей соперницей и настигает её в грязной канаве с телами убитых солдат. Соперница одерживает превосходство, но в решающий момент Либертине под руку попадается штык, которым она и убивает соперницу.

По полю мчится чёрный скакун Либертины. От англичан в живых остался лишь юный барабанщик, который идет по полю брани, напевая военную песню. Он находится на волосок от смерти в лице французских солдат, уже взведших ружья. Отец предупреждал Бена, что смерть придет в виде большой чёрной лошади, и он не должен поднимать на неё глаз. Скакун останавливается возле парня, который, против наставления своего отца, поднимает глаза и видит улыбающуюся Либертину. Она подает ему руку и сажает к себе в седло. Французы опускают ружья. Смерть проходит мимо.

Список композиций 

Ниже приведен список треков и сингл-релизов «Pourvu qu’elles soient douces»:

 CD maxi

 7" single — France, Canada, Germany, Netherlands

 7" maxi

 7" maxi — Promo
 7" single — Promo — Japan — Limited edition (50)

 CD maxi — Crystal case — Germany

 7" maxi — Germany

 Digital download (since 2005)

См. также 
 Список самых дорогих музыкальных видеоклипов
 Список синглов № 1 во Франции (1980-е)

Примечания

Ссылки 

Песни 1988 года
Песни Милен Фармер
Синглы Polydor Records
Видеоклипы, снятые Лораном Бутонна
Песни, написанные Милен Фармер
Песни, написанные Лораном Бутонна